Deerfield (Illinois)
 Deerfield (Kansas)
 Deerfield (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Deerfield (Missouri)
 Deerfield (Nova Hampshire)
 Deerfield (Wisconsin)
 Deerfield Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida.